SLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vanua Lava, Sola, Vanuatu